Oceaniska U20-mästerskapet i fotboll 2007 spelades i Nya Zeeland mellan den 19 och 31 januari 2007. Mästerskapet bestod av sju lag, där alla mötte varandra en gång. Segraren av mästerskapet blev oceaniska mästare och kvalificerade sig samtidigt för U20-VM 2007. Segrade gjorde  efter fem segrar och en oavgjord match. Matcherna spelades i staden Henderson.

Resultat

Tabell

Matcher

Referenser

2007 i Nya Zeeland
Fotbollsåret 2007
Internationella fotbollstävlingar i Nya Zeeland